Agnieszka Radwańska er forsvarnede mester.

Seedning 
De top otte seedede modtog et bye indtil anden runde.

 Victoria Azarenka (Kvartfinale)
 Maria Sharapova (Kvartfinale)
 Agnieszka Radwańska (Finale)
 Petra Kvitová (Anden runde)
 Angelique Kerber (Semifinale)
 Sara Errani (Kvartfinale)
 Li Na (Tredje runde)
 Samantha Stosur (Semifinale)

<ol start="9">
<li>  Marion Bartoli (Tredje runde)
<li>  Caroline Wozniacki (Kvartfinale)
<li>  Ana Ivanović (Anden runde)
<li>  Dominika Cibulková (Tredje runde)
<li>  Maria Kirilenko (Træk sig inden med en skade)
<li>  Roberta Vinci (Tredje runde)
<li>  Kaia Kanepi (Anden runde)
<li>  Lucie Šafářová (Tredje runde)
<li>  Nadia Petrova (Mester)
</ol>

 Finale 
{{8TeamBracket-Tennis3
| RD1=Kvartfinale
| RD2=Semifinale
| RD3=Finale

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Victoria Azarenka
| RD1-score1-1=
| RD1-score1-2=
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=5
| RD1-team2= Angelique Kerber
| RD1-score2-1=w/o
| RD1-score2-2=
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=3
| RD1-team3=

Sektion 4 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Første runde
| RD2=Anden runde
| RD3=Tredje runde
| RD4=Kvartfinale

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Y Shvedova
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=64
| RD1-score03-3=4
| RD1-seed04=
| RD1-team04= F Schiavone| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=77| RD1-score04-3=6| RD1-seed05= 
| RD1-team05= J Zheng
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= V King
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=63
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=12
| RD1-team08= D Cibulková
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=77
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=16
| RD1-team09= L Šafářová
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=77
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= T Pironkova
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=63
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= S-w Hsieh
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=710</sup>| RD1-score11-3=1
| RD1-seed12=
| RD1-team12= K Zakopalová| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=68</sup>
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=
| RD1-team13= S Lisicki
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=63
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= H Watson
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=77
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= S Stosur
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=7
| RD2-seed02=
| RD2-team02= F Schiavone
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=5

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= J Zheng
| RD2-score03-1=0
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=12
| RD2-team04= D Cibulková
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=16
| RD2-team05= L Šafářová
| RD2-score05-1=w/o
| RD2-score05-2=
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=
| RD2-score06-2=
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= H Watson
| RD2-score07-1=79
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= M Sharapova
| RD2-score08-1=67
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=8
| RD3-team01= S Stosur
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=12
| RD3-team02= D Cibulková
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=16
| RD3-team03= L Šafářová
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=65
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=

 Kvalifikation 
 Seedning 

  Magdaléna Rybáriková (Første runde)
  Bojana Jovanovski (Kvalificeret)
  Tímea Babos ''(Første runde)
  Andrea Hlaváčková (Kvalifikations finale, Lucky Loser)
  Kiki Bertens (Withdrew, still competing at Seoul)
  Mandy Minella (Kvalifikations finale)
  Lourdes Domínguez Lino (Første runde)
  Galina Voskobojeva (Kvalifikations finale)

<ol start="9">
<li> Laura Robson (Withdrew, still competing at Guangzhou)
<li> Heather Watson (Kvalificeret)
 Polona Hercog (Første runde)
<li> Casey Dellacqua (Første runde)
 Silvia Soler Espinosa (Kvalificeret)
<li> Pauline Parmentier (Kvalificeret)
<li> Alexandra Cadanțu ''(Første runde)
<li> Johanna Larsson (Kvalificeret)
<li> Coco Vandeweghe ''(Første runde)
</ol>

 Kvalificerede 

  Jamie Hampton
  Bojana Jovanovski
  Pauline Parmentier
  Heather Watson

<li>  Johanna Larsson
<li>  Silvia Soler Espinosa
<li>  Kurumi Nara
<li>  Camila Giorgi

 Lucky Losers 
  Andrea Hlaváčková

Draw

1. Kvalifikationsturneringen

2. Kvalifikationsturneringen

3. Kvalifikationsturneringen

4. Kvalifikationsturneringen

5. Kvalifikationsturneringen

6. Kvalifikationsturneringen

7. Kvalifikationsturneringen

8. Kvalifikationsturneringen

Referencer 
 Main Draw
 Qualifying Draw

WTA Tour 2012